Errastunus är ett släkte av insekter som beskrevs av Ribaut 1946. Errastunus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Errastunus